Personen
Faith Evans, een Amerikaanse R&B zangeres.
Faith Hill, een Amerikaanse zangeres.
Corey Taylor, een Amerikaanse zanger met Faith als bijnaam.

Plaatsen
Faith (North Carolina)
Faith (South Dakota)

Muziek
Faith No More, een Amerikaanse rockgroep.
Faith (The Cure), een album van The Cure uit 1981.
Faith (album van George Michael), een album van George Michael uit 1987.
Faith (nummer van George Michael), het titelnummer van dat album.
Faith (Faith Evans), het debuutalbum van Faith Evans.
Faith (Faith Hill), een album van Faith Hill uit 1998.

Televisie
Faith (ER), een aflevering van ER
Faith (Supernatural), een aflevering van Supernatural
Faith (2005), een Britse film uit 2005